Волочаевское (Маршенен до 1946 года) — посёлок в Светловском городском округе Калининградской области.

История 
Населенный пункт относился к общине Видиттен, церковному приходу Меденау.

Первая школа, построенная в Маршенене, сгорела в 1743 году.

В 1946 году Маршенен был переименован в поселок Волочаевское.

Население

Примечания 

Населённые пункты Светловского городского округа